Александр Лаврик:
 Лаврик, Александр Никитович (род. 1949) — генеральный директор ЗСМК в 1998—2001.
 Лаврик, Александр Фёдорович (1927—2010) — советский и узбекистанский математик.